Abdoulaye Sanyang ist ein gambischer Polizist. Seit April 2021 ist er Generalinspekteur der Polizei (; IGP).

Leben 
Sanyang hat einen Master-Abschluss und war ein ehemaliger Verwaltungsbeamter bei der Gambia Police Force (GPF), bevor er im Juni 2018 in die Position des Stellvertreters (Deputy Inspector General of Police, DIGP) erhoben wurde. Er wurde im Zuge der Ernennung Mamour Jobe zum Polizeichef zum stellvertretenden Generalinspektor der Polizei ernannt.

Sanyang wurde am 8. April 2021 als Nachfolger des verstorbenen Mamour Jobe zum Generalinspekteur der Polizei ernannt.

Einzelnachweise 

Generalinspekteur der Polizei (Gambia)
Gambier
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann